De Nederlandse kampioenschappen afstanden 1987 werden in januari 1987 gehouden in Den Haag op ijsbaan De Uithof. Dit waren de eerste Nederlandse kampioenschappen in de geschiedenis.

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10.000 meter

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter